Raimo Helminen, finski hokejist, * 11. marec 1964, Tampere, Finska.

Igral je na položaju centra. V ligi NHL je preživel 3 sezone pri moštvih New York Rangers, Minnesota North Stars in New York Islanders. Od 1984 do 2002 je tudi redno nastopal za finsko reprezentanco. 

Leta 2009 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 81/82
|
| 30
| 28
| 31
| 59
|
| 22
|
| 4
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 31
| 2
| 3
| 5
| -7
| 0
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 82/83
|
| 13
| 7
| 20
| 27
|
| 20
|
| 3
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 17
| 13
| 30
| -7
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 11
| 13
| 24
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 21
| 36
| 57
| +22
| 20
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +1
| 10
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 85/86
|
| 66
| 10
| 30
| 40
| 
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 86/87
|
| 21
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 86/87
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 86/87
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 31
| 20
| 23
| 43
| +2
| 42
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -4
| 10
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 7
| 2
| 8
| 10
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 88/89
|
| 24
| 1
| 11
| 12
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 88/89
|
| 16
| 6
| 11
| 17
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska hokejska liga
| 89/90
|
| 29
| 26
| 30
| 56
|
| 16
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 90/91
|
| 33
| 12
| 18
| 30
|
| 14
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 91/92
|
| 40
| 9
| 18
| 27
|
| 24
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 92/93
|
| 40
| 9
| 33
| 42
|
| 59
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 93/94
|
| 38
| 20
| 24
| 44
|
| 26
|
| 11
| 1
| 7
| 8
|
| 8
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| +10
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 94/95
|
| 35
| 10
| 19
| 29
|
| 55
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 7
| 8
| +11
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Elitserien
| 95/96
|
| 40
| 8
| 19
| 27
|
| 53
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ivles Tampere
| Finska liga
| 96/97
|
| 49
| 11
| 39
| 50
| +13
| 54
|
| 8
| 1
| 5
| 6
| -1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 6
| 6
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 46
| 12
| 36
| 48
| +4
| 42
|
| 9
| 3
| 5
| 8
| +5
| 10
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 2
| 9
| 11
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 12
| 38
| 50
| +14
| 44
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 1
| 3
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 51
| 7
| 38
| 45
| -10
| 68
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -3
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 56
| 9
| 37
| 46
| +12
| 28
|
| 9
| 1
| 6
| 7
| +1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 5
| 6
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 01/02
|
| 56
| 7
| 34
| 41
| +7
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 56
| 9
| 34
| 43
| +10
| 46
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 04/05
|
| 53
| 7
| 21
| 28
| -7
| 45
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -5
| 2
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 05/06
|
| 46
| 7
| 18
| 25
| -4
| 34
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 06/07
|
| 43
| 5
| 12
| 17
| +1
| 47
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -5
| 12
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 07/08
|
| 53
| 5
| 16
| 21
| -6
| 53
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1350
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 786
| bgcolor="#7FFF00" | 1125
| bgcolor="#7FFF00" | +63
| bgcolor="#7FFF00" | 961
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 150
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 114
|}

Zunanje povezave
 Raimo Helminen na eurohockey.net

Živeči ljudje

Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami